Амран — місто в Ємені, адміністративний центр однойменної мухафази.
 Амран — мухафаза в Ємені.
 Амран — сліпий єврейський мандрівник, відомий з листування Хасдая з царем Йосипом.